Mar Aba a fost unul dintre ucenicii lui Efrem Sirul. Apare numit astfel în Testamentul acestuia din urmă.

Opera 
A scris comentarii biblice: la Iov, la psalmul 42, la Evanghelii.

Bibliografie 
Dr. Rus, Remus, Dicționar Enciclopedic de literatură creștină din primul mileniu, Editura LIDIA, 2003, ISBN 973-85324-0-X

Personaje biblice